Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 87-es, továbbá 87A jelzésű villamosok:

 87-es villamos (Budapest)megszűnt
 87A villamos (Budapest)megszűnt